Упрун — посёлок железнодорожной станции в Увельском районе Челябинской области. Входит в состав Увельского сельского поселения.

География 
Расстояние до районного центра, Увельского, 16 км.

Население 

По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения посёлка составляла 120 человек (57 мужчин и 63 женщины).

Транспорт 
В посёлке расположена одноимённая ж/д станция. В 5,5 км на северо-запад находится одноимённый аэродром ВВС России в посёлке Упрун, входящим в состав Увельского.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из 1 улицы.

Примечания 

Населённые пункты Увельского района